Nicod est un patronyme porté notamment par :

 Jean Nicod (1893-1924), philosophe et logicien français ;
 Charles Nicod (1878-1967), architecte français ;
 Joseph-Marie-Frédéric Nicod (1782-1840), magistrat et homme politique français ;
 Léon Nicod (1886-1968), homme politique français ;
 Placide Nicod (1876-1953), médecin, orthopédiste et enseignant vaudois ;
 René Nicod (1881-1950), homme politique français ;
 Victor Nicod (1851-1918), homme politique suisse.

 Nom composé

 Joseph-Alexis Nicod de Ronchaud (1781-1827), homme politique français ;
 Louis Nicod de Ronchaud (1816-1887), historien français.

Homonymie de patronyme